Кенени́са Беке́ле Бейеча (; 13 июня 1982 года, Бэкоджи, Арси, Эфиопия) — эфиопский легкоатлет, который специализировался на дистанциях 5000 и 10 000 метров. С 2013 года перешёл на более длинный шоссейный бег. В 2013 году дебютировал в полумарафоне, а в 2014 году пробежал свой первый марафон. Трёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Экс-рекордсмен мира в беге на 5000 метров и 10 000 метров. Один из сильнейших стайеров в истории лёгкой атлетики, который добился мировых успехов в кроссе, беге на стадионе и по шоссе.

Биография 

Кенениса родился в среднегорье в небольшом городке Бэкоджи, Арси (ныне — регион Оромия), Эфиопия, откуда родом многие известные эфиопские бегуны.

В детстве он часто опаздывал в школу, которая находилась в 10 км 100 м от дома. И ему приходилось бегать. Поначалу Кенениса добегал за час, затем за 40 минут, а после «улучшил» рекорд до получаса.

Впервые громко заявил о себе, выиграв чемпионат мира 2001 года по кроссу среди юниоров.

В 2002 году он выиграл чемпионат мира по кроссу среди взрослых в обеих дисциплинах (4 км и 12 км). В 2003 году впервые стал чемпионом мира на дистанции 10 000 метров в Париже. В 2004 году Кенениса Бекеле выиграл Олимпийские игры на дистанции 10 000 метров. Также в 2004 году он бьёт мировые рекорды своего предшественника Хайле Гебреселассие на 5000 и на 10 000 метров и становится лидером мирового стайерского бега.

В январе 2005 года во время тренировки Кенениса скоропостижно скончалась его невеста 18-летняя Алем Техале. 18 ноября 2007 года Бекеле женился на известной актрисе Данавит Гебрегзабер в Аддис-Абебе.

В последние годы выступает редко из-за травм. На Олимпийских играх в Лондоне бежал дистанцию 10 000 метров, на которой занял 4-е место с результатом 27.32,44 (бронзу завоевал младший брат Кененису Тарику).

Марафонские дистанции 

15 сентября 2013 года он стал победителем полумарафона Great North Run с результатом 1:00.09. Это был первый в его карьере полумарафон.

6 апреля 2014 года дебютировал на марафонской дистанции. На Парижском марафоне он выиграл с рекордом трассы 2:05.03. 18 мая выиграл 10-километровый пробег Great Manchester Run. 23 января 2015 года принял участие в Дубайском марафоне, однако сошёл с дистанции на 30-м километре дистанции из-за травмы ахиллова сухожилия на правой ноге.

24 апреля 2016 года стал третьим на Лондонском марафоне (2:06:36). 25 сентября 2016 года выиграл Берлинский марафон с личным рекордом 2:03:03.

23 апреля 2017 года занял второе место на Лондонском марафоне, уступив 9 секунд победителю Даниэлю Ванджиру (Кения).

22 апреля 2018 года стал шестым на Лондонском марафоне с результатом 2:08:53 (победитель Элиуд Кипчоге пробежал за 2:04:17).

29 сентября 2019 года Кенениса Бекеле второй раз в карьере выиграл Берлинский марафон с результатом 2:01:41, что было всего на две секунды хуже тогдашнего мирового рекорда Элиуда Кипчоге, установленного там же в Берлине в 2018 году. Кенениса ещё на 40-м километре бежал на 2 сек быстрее графика Кипчоге, но на заключительных километрах всё же уступил мировому рекорду.

16 сентября 2021 года 39-летний Кенениса занял третье место на Берлинском марафоне с результатом 2:06:47, отстав от победителя Гуйе Адолы чуть более чем на минуту.

Спортивные качества 
Кенениса Бекеле — универсал, который одинаково хорошо чувствует себя и на дорожке, и в кроссе на пересечённой местности.

Бекеле на дорожке — обладатель хорошего дистанционного хода, благодаря которому он может достигать высоких результатов в стайерском беге и на средних дистанциях, способен к финишному ускорению на последних 400 метрах. Он может пройти на дистанции 10 000 метров последний круг быстрее 54 секунд.

Спортивные достижения 
 Трёхкратный олимпийский чемпион (2004 и 2008)
 5-кратный чемпион мира на стадионах
 Чемпион мира 2006 года в зале
 16-кратный чемпион мира по кроссу
 Победитель «Золотой Лиги» 2006, 2009 года в беге на 5000 метров

Интересные факты 
Младший брат Кенениса — Тарику Бекеле (род. 1987), также был членом сборной Эфиопии по стайерскому бегу, выиграл бронзу на дистанции 10 000 метров на Олимпийских играх 2012 года.

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 
 Kenenisa Bekele’s profile on Beijing 2008 official site

Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Марафонцы Эфиопии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Эфиопии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Победители Берлинского марафона
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике